Crixás steht für
die Gemeinden:
 Crixás (Goiás) im brasilianischen Bundesstaat Goiás
 Nova Crixás in Goiás
 Crixás do Tocantins im brasilianischen Bundesstaat Tocantins
 die Flüsse:
 Rio Crixás-Açu im Nordwesten von Goiás
 Rio Crixás-Mirim im Nordwesten von Goiás
 Rio Crixás (Paraná) in der brasilianischen Gemeinde Formosa im Bundesstaat Goiás

Zur etymologischen Bedeutung siehe Crixás (Etymologie).